Шотландский Первый Дивизион 1967/1968 () — 71-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 9 сентября 1967 года и закончился 30 апреля 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1967/1968
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1967 году
Спорт в Шотландии в 1968 году